Альболоте () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гранада, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Вега-де-Гранада. Занимает площадь 79 км². Население — 17637 человек (на 2010 год). Расстояние — 7 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Excmo. Ayuntamiento de Albolote 
 Información sobre el terremoto de 1956
 Situación de Albolote

Муниципалитеты Гранады
Населённые пункты Гранады